Cresovia Siemiatycze − polski klub sportowy z siedzibą w Siemiatyczach, założony w 1947 roku. Od sezonu 2012/13 występuje w piłkarskiej IV lidze, w grupie podlaskiej.

Historia 
Klub został założony w 1947 roku. W 1948 rozpoczęły działalność sekcje lekkoatletyczna i siatkarska. Dwa lata później uruchomiono sekcję piłkarską. Drużyna piłkarska występowała na czwartym i piątym poziomie rozgrywek. W 1961 powołano sekcję szachową, a trzy lata później tenisa stołowego. W 1973 roku klub osiągnął jedyny w swej historii awans na trzeci poziom rozgrywkowy. W sezonie 1973/74 zajął ostatnią, czternastą, lokatę w III lidze regionalnej i spadł do Klasy A. Od 1989 w klubie funkcjonuje tylko sekcja piłkarska, grająca przeważnie na czwartym i piątym poziomie rozgrywkowym.

Nazwy klubu 
 1950 – KS Budowlani Siemiatycze
 1953 – KS Sparta Siemiatycze
 1957 – MKS Cresovia Siemiatycze

Sukcesy 
 gra w III lidze – 1973/74 – Cresovia zajęła ostatnie 14. miejsce

Obecny skład 
 Skład drużyny

Sezony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Cresovia Siemiatycze na 90minut.pl
 Cresovia Siemiatycze na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1947
Siemiatycze